Unciné, un terme de botanique.
 Processus unciné, un élément anatomique chez les oiseaux (en français on parle aussi d'apophyse uncinée).